Sempronio puede hacer referencia a lo siguiente::

 Sempronio (escritor).— Seudónimo del escritor, periodista y dibujante español Andreu-Avel·lí Artís.
 Sempronio (personaje).— Personaje de La Celestina.
 Cualquier miembro de la gens Sempronia.